Luis Flores puede referirse a:

 Luis Alberto Flores Medina o Luis A. Flores (1899-1969), político y diplomático peruano, líder del partido Unión Revolucionaria;
 Luis Flores (beato), beato de la Iglesia católica muerto en 1622, martirizado en Japón junto a Pedro Manrique de Zúñiga y otros trece mártires de Japón;
 Luis Flores (1981-), baloncestista dominicano;
 Luis Flores Abarca (1982-), futbolista chileno;
 Luis Alexis Flores Manzor  (1984-), futbolista chileno;
 Luis Flores Cordero (1994-), futbolista costarricense;
 Luis Flores Ocaranza (1961-), futbolista mexicano;
 Luis Flores Villena (1964-), entrenador y exfutbolista peruano.